Dit is een lijst van planetoïden 8301-8400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (8301) Haseyuji || 1995 BG2 || 30 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8302) Kazukin || 1995 CY || 3 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8303) Miyaji || 1995 CO1 || 9 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8304) Ryomichico || 1995 DJ1 || 22 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8305) Teika || 1995 DQ1 || 22 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (8306) Shoko || 1995 DY1 || 24 februari 1995 || A. Nakamura
|-
| (8307) Peltan || 1995 EN || 5 maart 1995 || J. Tichá
|-
| (8308) Julie-Mélissa || 1996 HD13 || 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (8309) - || 1996 NL1 || 14 juli 1996 || NEAT
|-
| (8310) Seelos || 1996 PL2 || 9 augustus 1996 || NEAT
|-
| (8311) Zhangdaning || 1996 TV1 || 3 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8312) - || 1996 TJ12 || 15 oktober 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8313) Christiansen || 1996 YU1 || 19 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8314) Tsuji || 1997 US8 || 25 oktober 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8315) Bajin || 1997 WA22 || 25 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (8316) Wolkenstein || 3002 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8317) Eurysaces || 4523 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8318) Averroes || 1306 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8319) Antiphanes || 3365 T-2 || 25 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8320) van Zee || 1955 RV || 13 september 1955 || Universiteit van Indiana
|-
| (8321) Akim || 1977 EX || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (8322) Kononovich || 1978 RL1 || 5 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (8323) Krimigis || 1979 UH || 17 oktober 1979 || E. Bowell
|-
| (8324) - || 1981 DF2 || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (8325) - || 1981 EM26 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8326) Paulkling || 1981 JS2 || 6 mei 1981 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (8327) Weihenmayer || 1981 JE3 || 6 mei 1981 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (8328) - || 1981 QQ2 || 23 augustus 1981 || H. Debehogne
|-
| (8329) - || 1982 FP3 || 22 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (8330) - || 1982 FX3 || 28 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (8331) Dawkins || 1982 KK1 || 27 mei 1982 || C. S. Shoemaker, S. J. Bus
|-
| (8332) Ivantsvetaev || 1982 TL2 || 14 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva, L. G. Karachkina
|-
| (8333) - || 1982 VF || 7 november 1982 || A. Mrkos
|-
| (8334) - || 1984 CF || 10 februari 1984 || J. Gibson
|-
| (8335) - || 1984 DD1 || 28 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (8336) Šafařík || 1984 SK1 || 27 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (8337) - || 1984 SF6 || 22 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (8338) - || 1985 FE3 || 27 maart 1985 || Copenhagen Observatory
|-
| (8339) Kosovichia || 1985 RM6 || 15 september 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (8340) Mumma || 1985 TS1 || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (8341) - || 1986 QQ || 26 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (8342) - || 1986 QN3 || 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (8343) Tugendhat || 1986 TG3 || 4 oktober 1986 || A. Mrkos
|-
| (8344) - || 1987 BB || 25 januari 1987 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (8345) Ulmerspatz || 1987 BO1 || 22 januari 1987 || E. W. Elst
|-
| (8346) - || 1987 DW6 || 26 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (8347) Lallaward || 1987 HK || 21 april 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (8348) - || 1988 BX || 26 januari 1988 || R. Rajamohan
|-
| (8349) - || 1988 DH1 || 19 februari 1988 || Y. Oshima
|-
| (8350) - || 1989 AG || 2 januari 1989 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (8351) - || 1989 EH1 || 10 maart 1989 || K. Suzuki, T. Furuta
|-
| (8352) - || 1989 GE || 6 april 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8353) Megryan || 1989 GC4 || 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (8354) - || 1989 RF || 1 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (8355) - || 1989 RQ1 || 5 september 1989 || E. F. Helin
|-
| (8356) Wadhwa || 1989 RO2 || 3 september 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (8357) O'Connor || 1989 SC1 || 25 september 1989 || Oak Ridge Observatory
|-
| (8358) Rickblakley || 1989 VN5 || 4 november 1989 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (8359) - || 1989 WD || 19 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8360) - || 1990 FD1 || 26 maart 1990 || A. Sugie
|-
| (8361) - || 1990 JN1 || 1 mei 1990 || A. N. Zytkow, M. J. Irwin
|-
| (8362) - || 1990 QM1 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (8363) - || 1990 RV || 13 september 1990 || C. M. Olmstead
|-
| (8364) - || 1990 RE5 || 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (8365) - || 1990 RR5 || 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (8366) - || 1990 UL1 || 20 oktober 1990 || A. Sugie
|-
| (8367) Bokusui || 1990 UL2 || 23 oktober 1990 || T. Seki
|-
| (8368) - || 1991 DM || 20 februari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (8369) - || 1991 GR || 8 april 1991 || E. F. Helin
|-
| (8370) Vanlindt || 1991 RK11 || 4 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (8371) Goven || 1991 TJ14 || 2 oktober 1991 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| (8372) - || 1991 VC2 || 9 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8373) Stephengould || 1992 AB || 1 januari 1992 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (8374) Horohata || 1992 AK1 || 10 januari 1992 || S. Otomo
|-
| (8375) Kenzokohno || 1992 AP1 || 12 januari 1992 || T. Seki
|-
| (8376) - || 1992 OZ9 || 30 juli 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| (8377) Elmerreese || 1992 SD1 || 23 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8378) Sweeney || 1992 SN1 || 23 september 1992 || E. F. Helin
|-
| (8379) Straczynski || 1992 SW10 || 27 september 1992 || Spacewatch
|-
| (8380) Tooting || 1992 SW17 || 29 september 1992 || H. E. Holt
|-
| (8381) Hauptmann || 1992 SO24 || 21 september 1992 || F. Börngen
|-
| (8382) Mann || 1992 SQ26 || 23 september 1992 || F. Börngen
|-
| (8383) - || 1992 UA3 || 25 oktober 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (8384) - || 1992 YB || 16 december 1992 || T. Urata
|-
| (8385) - || 1993 AN || 13 januari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8386) Vanvinckenroye || 1993 BB6 || 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (8387) Fujimori || 1993 DO || 19 februari 1993 || T. Seki
|-
| (8388) - || 1993 FO6 || 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (8389) - || 1993 FT37 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (8390) - || 1993 FE48 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (8391) Kring || 1993 HH3 || 20 april 1993 || Spacewatch
|-
| (8392) - || 1993 OP || 18 juli 1993 || E. F. Helin
|-
| (8393) Tetsumasakamoto || 1993 TJ1 || 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8394) - || 1993 TM12 || 13 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (8395) Rembaut || 1993 TQ23 || 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (8396) - || 1993 UR2 || 19 oktober 1993 || E. F. Helin
|-
| (8397) Chiakitanaka || 1993 XO || 8 december 1993 || S. Otomo
|-
| (8398) Rubbia || 1993 XY || 12 december 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| (8399) Wakamatsu || 1994 AD || 2 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (8400) Tomizo || 1994 AQ || 4 januari 1994 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten